Рупите () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Петрич. Находится примерно в 6 км к северо-востоку от центра города Петрич и примерно в 66 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 1037 человек, преобладающая национальность — болгары. Рупите находится на месте бывшего вулкана Кожух.

Население

Достопримечательности 
 Часовня Святой Параскевы. Построена на средства Ванги. Могила ясновидящей находится рядом с часовней.
 Источник с температурой до 80 градусов по Цельсию, в котором живут рыбы и черепахи

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области